Ars nova – periodo della musica medievale
 Ars Nova – casa discografica italiana attiva dal 1973 al 1990
 Ars Nova – gruppo progressive rock giapponese